Colesnic sau Kolesnick este un nume de persoană:
 Alexandr Ivanovici Colesnic- istoric din Belarus
 Adam Mihailovici Colesnic - programator din Belarus
 Alexandr Dmitrievici Colesnic- istoric rus
 Alexandr Nikolaevici Colesnic- istoric și biograf rus
 Anatolii Ivanovici Colesnic- agrolog din Rusia
 Anatolii Mihailovici Colesnic - scriitor și publicist din Ucraina
 Anatolii Grigorievici Colesnic - matematician din Rusia
 Anatolii Petrovici Colesnic- economist și matematician din Rusia 
 Andrei Luchianovici Colesnic- specialist în mecanizarea agriculturii din Rusia
 Arsenii Adamovici Colesnic - inginer- petrolist din Rusia
 Boris Gavrilovici Colesnic- inginer mecanic din Rusia
 Iurie Colesnic- scriitor și publicist din Republica Moldova
 Yu. L. Kolesnik -astronom din Ucraina
 Ruslan Kolesnick - fizician din Republica Moldova
 S. Ya. Kolesnik - astronom din Republica Moldova
 Valentina Alexandrovna Colesnic- filolog din Ucraina, specialist în filologia slavă
 Vasilii Semenovici Colesnic- inginer din Ucraina
 Vasilii Antonovici Colesnic - inginer-consrurctor din Rusia
 Victor Panteleimonovici Colesnic - scriitor și publicist din Ucraina apuseană
 Veaceslav Vladimirovici Colesnic - poet din Rusia
 Veaceslav Andreevici Colesnic - inginer-programator din Rusia
 Victor Dmitrievici Colesnic - informatician din Rusia
 Victor Fiodorovici Colesnic - istoric comunist din Ucraina
 Vladimir Ivanovici Colesnic - istoric și demograf din Calmîchia, originar din Rusia
 Vladimir Andreevici Colesnic -sctriitor și biograf din Belarus